Palojärvi kan syfta på:

Orter
Palojärvi, Finland, en ort i Finland

Insjöar

Finland
Iso Palojärvi, sjö i Kaustby,  (2 ha)
Pieni Palojärvi, sjö i Multia,  (15 ha)
Palojärvi (sjö i Finland, Kajanaland), sjö i Suomussalmi,  (2,5 km²)
Palojärvi (sjö i Finland, Satakunta), sjö i Ulvsby,  (37 ha)
Suuri Palojärvi, sjö i Nurmes,  (1,1 km²)
Palojärvi (sjö i Finland, Nyland), sjö i Vichtis kommun,  (1,7 km²)
Palojärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten), sjö i Ijo,  (75 ha)
Iso Palojärvi (sjö i Multia, Mellersta Finland, Finland), sjö i Multia,  (1,1 km²)
Palojärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland), sjö i Enare,  (1,2 km²)
Palojärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten), sjö i Kauhava,  (2 km²)
Ylimmäinen Palojärvi, sjö i Kontiolax,  (53 ha)
Pikku Palojärvi (sjö i Ijo, Norra Österbotten, Finland), sjö i Ijo,  (48 ha)
Palojärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,58, long 23,35), sjö i Enontekis,  (3,6 km²)
Palojärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, lat 62,52, long 30,35), sjö i Joensuu,  (2,9 km²)
Palojärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, lat 62,82, long 30,50), sjö i Joensuu,  (8,2 km²)
Vähä Palojärvi, sjö i Pertunmaa,  (62 ha)
Palojärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,28, long 27,38), sjö i Kemijärvi,  (47 ha)
Palojärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,47, long 28,13), sjö i Salla, Finland,  (1,8 km²)
Palojärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,62, long 27,17), sjö i Kemijärvi,  (91 ha)
Palojärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, lat 63,43, long 28,75), sjö i Nurmes,  (1,7 km²)
Palojärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,62, long 25,08), sjö i Rovaniemi,  (3,5 km²)
Palojärvi (sjö i Mäntyharju, Södra Savolax), sjö i Mäntyharju,  (55 ha)
Palojärvi (sjö i Outokumpu, Norra Karelen), sjö i Outokumpu,  (60 ha)
Iso Palojärvi (sjö i Pertunmaa, Södra Savolax), sjö i Pertunmaa,  (66 ha)
Palo-Kotkajärvi,  (70 ha)
Palojärvi (sjö i Ilomants, Norra Karelen, 63 N, 30,95 Ö), sjö i Ilomants,  (46 ha)

Sverige

Palojärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 751974-180007), sjö i Pajala kommun, 
Palojärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752216-177894), sjö i Pajala kommun,  (4,06 ha)
Palojärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752477-178500), sjö i Pajala kommun,  (7,23 ha)
Palojärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun,  (7,92 ha)
Palojärvet, sjö i Kiruna kommun,  (8,04 ha)
Palojärvi (Gällivare socken, Lappland, 741548-171085), sjö i Gällivare kommun,  (25 ha)
Palojärvi (Gällivare socken, Lappland, 743704-172045), sjö i Gällivare kommun, 
Palojärvi (Gällivare socken, Lappland, 748346-173597), sjö i Gällivare kommun, 
Palojärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (4,41 ha)
Pikku Palojärvi, sjö i Gällivare kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn